Ambatolampy – comune del distretto di Ambohidratrimo, Madagascar
 Ambatolampy – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar